Kaliště může být:
 místo, ve kterém se černá zvěř (prase divoké) válí v bahně
 kalová laguna, nádrž k odkalování vody
 odkaliště, místo pro uložení sypkých odpadů

sídelní celek
 Kaliště (okres Praha-východ) – obec v okrese Praha-východ
 Kaliště (okres Pelhřimov) – obec v okrese Pelhřimov
 Kaliště (okres Jihlava) – obec v okrese Jihlava
 Kaliště (Votice) – část města Votice v okrese Benešov
 Kaliště (Švihov) – část města Švihov v okrese Klatovy
 Kaliště (Nadějkov) – část obce Nadějkov v okrese Tábor
 Kaliště (Orlické Podhůří) – část obce Orlické Podhůří v okrese Ústí nad Orlicí
 Kaliště (Bohdalovice) – část obce Bohdalovice v okrese Český Krumlov
 Kaliště (Dolní Hbity) – část obce Dolní Hbity v okrese Příbram
 Kaliště (České Budějovice) – obec pohlcená městem České Budějovice
 Kaliště u Lipí – část obce Lipí v okrese České Budějovice
 Kaliště (Sebranice) – obec zaniklá sloučením se Sebranicemi

přírodní objekt
 Kaliště (Šumava) (993 m) – vrchol v okrese Český Krumlov
 Kaliště (Plaská pahorkatina) (387,4 m) – vrchol v Kaznějovské pahorkatině, východně od Radčic v okrese Plzeň-město
 Kaliště (přírodní památka) – přírodní památka v okrese České Budějovice
 Rašeliniště Kaliště – přírodní rezervace u obce Jihlávka na Jihlavsku

Související články 
 Kalište (výslovnost [kališťe]) – slovenská obec, zaniklá vypálením po Slovenském národním povstání
 odkaliště
 kalová laguna

Externí odkazy